Adolf Furrer ist der Name folgender Personen:

* Adolf Furrer (Waffenkonstrukteur) (1873–1958), Schweizer Waffenkonstrukteur
 Adolf Furrer (Politiker) (1897–1978), Schweizer Politiker (SP)